Az 1988–1989-es olasz labdarúgókupa az olasz kupa 42. kiírása. A kupát a Sampdoria nyerte meg, immár harmadik alkalommal.

Eredmények

Első forduló

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

1 – Az olasz szövetség döntése alapján.

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

8. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Második forduló

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

A 2. helyezettek tabellája

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Sampdoria nyert (4–1).

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa